Pastorala je lahko:
 pastorala (pesništvo)
 pastorala (slikarstvo)
 pastorala (glasba)
 pastorala (religija)
 Pastorala, roman Vlada Žabota